Dit is de wereldranglijst voor vrouwen van juli 2003 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 16 juli 2003.

Vrouwen 07